Die Medaille „Für die Verteidigung Sewastopols“ ist der Name für folgende Medaillen:

die während des Zweiten Weltkrieges verliehene Medaille „Für die Verteidigung Sewastopols“ (1942)
die nach dem Krimkrieg verliehene Medaille „Für die Verteidigung Sewastopols“ (1856)